Артур Дэвис:
 Дэвис, Артур Боуэн (1863—1928) — американский художник.
 Дэвис, Артур Уильям (1875—1928) — новозеландский шахматист.